A 2021-es túraautó-világkupa a sorozat negyedik szezonja volt. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség szervezte és bonyolította le, ez a túraautós szakág legmagasabban jegyzett bajnoksága. Az évad május 14-én vette kezdetét a Nürburgringen és a tervek szerint november 21-én ért volna véget Makaóban, de a koronavírus-járvány miatt Szocsiban, Oroszországban volt a záróesemény.

Az egyéni pontversenyben a címvédő a francia Yann Ehrlacher volt, aki megvédte elsőségét és ezzel José María López óta az első címvédő lett. A csapatok pontversenyében, 2020 után ismét a Cyan Racing Lynk & Co diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 
 Jean-Karl Vernay; Team Mulsanne versenyző → Hyundai N Liqui Moly Racing Team Engstler versenyző

Visszatérő versenyzők 
 Frédéric Vervisch;  GT Európa Sprint-kupa, Attempto Racing versenyző → Comtoyou Racing versenyző
 Robert Huff;  Skandináv TCR-bajnokság, Lestrup Racing versenyző → Zengő Motorsport versenyző

Távozó versenyzők 
 Kismarty-Lechner Gábor; Zengő Motorsport Services KFT versenyző → ESET V4-kupa, Zengő Motorsport Services KFT versenyző
 Nick Catsburg; Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team versenyző → WeatherTech SportsCar bajnokság, Corvette Racing versenyző
 Aurélien Comte; Vuković Motorsport versenyző → ?

Újonc versenyzők 
 Andreas Bäckman; TCR Európa-kupa, Target Competition versenyző →  Target Competition versenyző
 Jessica Bäckman; TCR Európa-kupa, Target Competition versenyző →  Target Competition versenyző
 Jordi Gené; Nürburgringi 24 órás verseny, LMS Racing versenyző → Zengő Motorsport versenyző

Távozó csapatok 
 Vuković Motorsport
 Team Mulsanne

Szabályváltozások 
 2020 decemberében bejelentették, hogy indul egy külön csak női versenyzők számára kiírt kategória. Azonban az alacsony létszám miatt törölték a kategóriát a szezon kezdete előtt.

Versenynaptár 
Az előzetes versenynaptárat 2020. november 13-án tette közzé a bajnokság vezetősége. Változás volt az előző évekhez képest, hogy 2021-ben költségcsökkentési okokból három helyett kettő versenyt rendeztek egy hétvégén, valamint a széria egy év kihagyás után visszatért az ázsiai kontinensre.

Változások 
 A koronavírus-járvány miatt a versenynaptár összetétele megváltozott. Az eredetileg májusra tervezett magyar nagydíjat augusztusban rendezték meg és a dél-koreai versenyt is egy héttel később tartották meg. Törölték a szlovák versenyt, helyét az olasz Adria International Raceway vette át.
 Eredetileg a Vila Reáli utcai pályán rendezték volna meg a portugál nagydíjat, azonban május 10-én bejelentették, hogy az országban érvényben lévő szigorítások miatt a Circuito do Estoril versenypálya adott otthont a versenynek.
 2021 júliusában bejelentették, hogy biztonsági okok miatt az olasz nagydíjat egy későbbi, egyelőre ismeretlen időpontban rendezték meg.
 2021. augusztus 20-án a vezetők bejelentették, hogy az összes ázsiai fordulót törlik a járványveszély miatt. Helyükre pedig 3 új, európai pálya érkezett. A csehországi Autodrom Most, a franciaországi Circuit Pau-Arnos, valamint a 2014 óta a Formula–1-es orosz nagydíj helyszíneként szereplő Sochi Autodrom.
 Ezekkel együtt új dátumot tűztek ki a már többször elhalasztott olasz Adria International Raceway-nek, ami az utolsó előtti helyet kapta meg.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer

WTCR Trophy

Versenyzők 

Megjegyzés:
† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Csapatok

Újoncok

WTCR Trophy

Megjegyzések 
 - Jordi Gené neve szerepelt a Csehországra kiadott nevezési listán, azonban még a hétvége előtt visszalépett személyes kokra hivatkozva.
 - Tiago Monteiro neve szerepelt az Oroszországra kiadott nevezési listán, azonban a hétvége előtt visszalépett a szezonzárótól bakteriális tűdőgyulladása miatt.
 - Nicola Baldan Magyarországon vendégpilóta volt, ezért ott nem részesült bajnoki pontokban.

Jegyzetek

További információk 
 A WTCR hivatalos honlapja

világkupa